7. podnik Světového poháru v biatlonu v sezóně 2013/14 probíhal od 6. do 9. března 2014 ve slovinské Pokljuce. Na programu byly sprinty, stíhací závody a závody s hromadným startem.

Program závodů

Přehled medailí

Medailové výsledky

Muži

Ženy

Výsledky

Sprint mužů

Sprint žen

Stíhací závod mužů

Stíhací závod žen

Závod s hromadným startem mužů

Závod s hromadným startem žen

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Světový pohár v biatlonu 2013/2014
Biatlon v roce 2014
Biatlon ve Slovinsku
Sportovní události ve Slovinsku
Sport ve Slovinsku v roce 2014
Sport ve Slovinsku v roce 2013